Golant ist der Familienname folgender Personen:

 Raissa Jakowlewna Golant (1885–1953), russische Neurologin, Psychiaterin und Hochschullehrer
 Wiktor Jewgenjewitsch Golant (1928–2008), russischer Physiker und Hochschullehrer